Seznam polkov z zaporedno številko 111.

Seznam 
 Pehotni
 111. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 111. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 111. strelski polk (ZSSR)
 111. polkovna bojna skupina (ZDA)
 111. strelski polk (Wehrmacht)
 111. pehotni polk (Wehrmacht)
 111. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 111. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 111. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 111. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 111. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 111. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi